

Жолендово — село в гміні Осельсько Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Жолендово — село в гміні Нове Място Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Жолендово — село в гміні Дравсько-Поморське Дравського повіту Західнопоморського воєводства